Nartey ist der Familienname folgender Personen:

 Linda Nartey (* 1968), Schweizer Ärztin und Bundesbeamtin
 Marvin Nartey (* 1984), deutscher Handballspieler
 Nikolas Nartey (* 2000), dänischer Fußballspieler
 Zuta Mary Nartey (* 1987), ghanaische Speerwerferin